Чиженко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Чиженко Іван Миронович (1916—2004) — український учений в галузі електротехніки, доктор технічних наук.
 Чиженко Максим Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Чиженко Юлія Миколаївна ( 1979) — російська легкоатлетка.

Примітки 

Українські прізвища